Stilbe – nimfa w greckiej mitologii
 Stilbe – rodzaj roślin z rodziny Stilbaceae